Saint-Priest (Ardèche)
Saint-Priest (Creuse)

Desambiguações de topônimos